Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale de la Nativité-de-Marie d’après la Nativité de Marie :
 la cathédrale de la Nativité-de-Marie de Rieux-Volvestre, en France ;
 la cathédrale de la Nativité-de-Marie de Trebinje, en Bosnie-Herzégovine ;
 la cathédrale de la Nativité-de-Marie de Vence, en France.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales

NativitéMarie
~